Михаил Брин:
 Брин, Михаил Израилевич (род. 1948) — советский и американский математик, отец С. М. Брина.
 Брин, Михаил Сергеевич (1857—?) — нижегородский губернский предводитель дворянства, член Государственного совета.